Иван Григорьевич Денисов (25.12.1922 — 06.04.1995) — командир пулемётного расчёта 1348-го стрелкового полка (399-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 25 декабря 1922 года в деревне Ивановка Сергачского уезда Нижегородской губернии, (до войны Болховского сельского совета Салганского района, ныне Васильевского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. С 1936 года работал в колхозе имени Дзержинского. В 1939 году семья переехала на Дальний Восток, где на станции Куйбышевка-Восточная (ныне город Белогорск Амурской области), с 1935 года жил и работал отец. Трудовую деятельность начал в октябре 1939 года учеником слесаря паровозного депо станции Куйбышевка-Восточная, через полгода был переведён слесарем промывочного цеха.

В марте 1942 года был призван в Красную армию Куйбышевским райвоенкоматом. Службу начал на Дальнем Востоке, только в октябре 1943 года убыл на фронт. С января 1944 года воевал в составе 413-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии пулемётчиком. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

Подвиг 
22, 28 января и 3 февраля 1944 года в боях за деревни Мольча и Сосновка (Паричский район Гомельской области, Белоруссия) красноармеец Денисов первым поднимался в атаку, стойко отражал контратаки противника. Пулемётным огнём уничтожил свыше 20 гитлеровцев, чем способствовал успешному наступлению пехоты.

Приказом командира 73-й стрелковой дивизии от 9 февраля 1944 года (№73/н) красноармеец Денисов Иван Григорьевич награждён орденом Славы 3-й степени.

К лету 1944 года сержант Денисов сражался в рядах 1348-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии, командовал стрелковым отделением. 30 июня 1944 года в бою у деревни Сычково (Бобруйский район Могилёвской области, Белоруссия) сержант Денисов во главе стрелкового отделения первым ворвался в населённый пункт, где было истреблено до взвода гитлеровцев. Лично уничтожил 11 вражеских солдат.

Приказом по частям 399-й стрелковой дивизии от 5 июля 1944 года (№124/н) сержант Денисов Иван Григорьевич награждён орденом Славы 3-й степени (повторно, в наградном листе не было отметки о предыдущем награждении).

В одном из следующих боёв был ранен, после госпиталя в октябре 1944 года вернулся в свой полк. 13 октября 1944 года при отражении контратаки противника западнее деревни Ляски (Мокувский район, Варшавское воеводство, Польша) сержант Денисов заменил выбывшего из строя наводчика пулемёта и шквальным огнём уничтожил до 40 гитлеровцев. В октябре ранен второй раз. В госпитале лечился до декабря 1944 года.

Приказом по войскам 48-й армии от 5 ноября 1943 года № 604/н сержант Денисов Иван Григорьевич награждён орденом Славы 2-й степени.

После выздоровления направлен в 146-й запасной стрелковый полк 2-го Белорусского фронта и только в марте 1945 года вернулся в свою дивизию.

После войны 
В декабре 1945 года старший сержант Денисов был демобилизован. Вернулся домой. Вновь пришёл работать на паровозное депо станции Куйбышевка-Восточная, трудился учеником токаря, токарем. С июня 1961 года трудился монтажником Мостопоезда № 808 (ныне — ЗАО «Мостоотряд № 64»).

В январе 1962 года переехал в Ростов-на-Дону. Трудился токарем в совхозе Пригородный завода «Россельмаш», с 1965 года — грузчиком подсобного хозяйства 2-го треста столовых, затем механиком пушно-меховой базы. В 1975—1978 годах — токарем института «Гипротранс», с 1979 года — слесарем-сантехником в «ГипродорНИИ».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1982 года приказ от 5 июля 1944 года был отменён и Денисов Иван Григорьевич награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Жил в городе Ростов-на-Дону. Скончался 6 апреля 1995 года. Похоронен на Аллее Героев .

Награды 
Орден Отечественной войны II степени
 Орден Славы 5.7.1944 награждён орденом Славы 3 степени, 22.01.82 перенаграждён орденом Славы 1 степени
 Орден Славы 2-й степени (5.11.44)
 Орден Славы 3-й степени (9.02.44)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 ряд медалей

Память 
На Аллее Героев Северного городского кладбища установлен памятник Герою.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 [az-libr.ru/Persons/45D/18305dad/index.shtml Денисов, Иван Григорьевич]

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы